Баллирон:

 Баллирон — деревня в Ирландии, находится в графстве Лиишь (провинция Ленстер).
 Баллирон — пригород Дублина, находящийся в Ратфарнеме (Ирландия).